Alexander Arkadyevich Migdal (, né le ) est un physicien et entrepreneur russo-américain. Il a travaillé pour l', l'Institut de recherche spatiale de l'Académie des sciences de Russie, l'université de Princeton, ViewPoint Corp, Magic Works LLC, et Migdal Research LLC.

Biographie

Notes et références

Liens externes 

Naissance en juillet 1945
Physicien américain du XXe siècle
Physicien américain du XXIe siècle
Informaticien américain du XXe siècle
Informaticien américain du XXIe siècle
Physicien russe du XXe siècle
Physicien russe du XXIe siècle
Informaticien russe
Étudiant de l'Institut de physique et de technologie de Moscou